Windy ist der Name
 einer Webseite und App zur Darstellung von Wetterdaten Windy (Wetterdaten)
 einer französischen Rennjolle, siehe Windy (Bootsklasse)
 eines norwegischen Herstellers von Motorbooten, siehe Windy (Norwegen)
 eines Viermastschoners auf dem Lake Michigan in den USA, siehe Windy Tall Ship

Sonstiges:
 Windy Cove, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik
 Windy Gap, Gebirgspass im Grahamland, Antarktika
 Windy Gully, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Windy Peak, diverse Berge
 Windy Valley, Tal im Grahamland, Antarktika